Ягус — багатозначний термін.

 Ягус — річка в Росії, протікає в Ханти-Мансійському АО.
 Ягус — ім'я одного з божеств давньоарабської міфології.